Der President’s Cup 2018 war ein Tennisturnier für Damen in Astana. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 16. bis 22. Juli 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
ITF Astana